Albi dei Fantastici Quattro – lista di albi della rivista edita da Editoriale Corno dal 1971 al 1981
 Albi dei Fantastici Quattro – lista di albi editi dalla Star Comics e poi da Marvel Italia/Panini Comics